Punktförmige Zugbeeinflussung, ook wel Indusi, een systeem voor treinbeïnvloeding
 Polski Zwiazek Badmintona, de Poolse badmintonbond